A 24 114-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Heves megyében, Lőrinci település egyik belső útja, annak ipari övezetében.

Nyomvonala 

A 2401-es útból ágazik ki, annak 6+500-as kilométerszelvénye közelében, Hatvan és Lőrinci közigazgatási határvonalán, de azonnal nyugati irányba, Lőrinci felé indul. Keresztezi a Zagyva folyását, majd elhalad a Mátravidéki Erőmű hűtőtava mellett, attól északra. Több éles, közel 90 fokos iránytörése van az itteni ipartelepek között, végül északi irányba fordul és a 24 101-es útba torkollva ér véget. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 2,066 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 30.

Jegyzetek 

24114
Lőrinci